Джек Бертон (; 27 июня 1886, Челмсфорд, Эссекс — неизвестно) — английский футбольный тренер.

Биография 
Джек родился в июне 1886 года в городе Челмсфорд недалеко от Лондона. Футболом увлёкся в возрасте десяти лет, а уже после окончания школы с друзьями основал футбольную команду под названием «Ред Стар», однако у них не было своего поля для игр. Вскоре его семья переехала в Кардифф, где он стал выступать за местный клуб «Баргойд» на позиции левого среднего нападающего. В возрасте 19 лет стал игроком «Кардифф Сити», затем в его послужном списке значился «Кристал Пэлас», «Кройдон Коммон» и «Лестер Сити». По его словам, за четырнадцать лет карьеры он выиграл девять золотых медалей. 

После начала Первой мировой войны был зачислен в . Воевал на территории Франции и получил звание сержанта в окопах Монса. Его военная служба закончилась в Ла-Басе, где враг применил газовую атаку. Будучи не пригодным к дальнейшей службе, он был уволен из армии 13 сентября 1915 года, после этого работал на заводах по производству боеприпасов. Был награждён несколькими медалями: ,  и .

Тренерская карьера 
В 1921 году ненадолго стал тренером испанского «Атлетик Бильбао», заменив , но через два месяца покинул должность по состоянию здоровья.

После Испании работал во Франции с клубом «Рубе», а в 1922 году прибыл в Нидерланды, где стал тренером команды АФК из Амстердама. Спустя четыре месяца покинул клуб и возглавил «» из Эймёйдена. В сезоне 1922/23 его клуб выступал в  и занял второе место, позволившее перейти в первый класс Нидерландов. В июне 1923 года продлил контракт с клубом. В чемпионате «Стормвогелс» начал сезон 1923/24 с победы над командой , но уже в декабре было объявлено, что Бертон подал в отставку и до конца года вернётся в Англию.

В сезоне 1924/25 был тренером «Карлсруэ ФФ» из одноимённого города, но спустя сезон покинул клуб. Уходя, он написал письмо своей команде: 

Летом 1925 года на несколько месяцев возглавил «Гамбург», а уже в следующем году вернулся в Карлсруэ, став тренером «».

Примечания 

Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Тренеры ФК «Рубе»
Тренеры ФК АФК
Тренеры ФК «Стормвогелс»
Тренеры ФК «Рубе»
Тренеры ФК «Карлсруэ ФФ»
Тренеры ФК «Гамбург»
Участники Первой мировой войны (Великобритания)